Роман Палеолог () е византийски сановник от края на XI век – рàнен представител на Палеолозите, притежавал престижната титла куропалат при управлението на император Алексий I Комнин.

За Роман Палеолог и неговия произход липсват по-подробни сведения. Той се споменава единствено в регистрите на присъстващите на Влахернския събор в края на 1094 г., където е посочен като Роман, сина на Палеолог с престижната титла куропалат веднага след друнгария на виглата и протопроедър на сената Николай Мерментул и преди куропалата Йоан Синадин. През 1933 г. френският изследовател Виталиен Лоран изказва хипотезата, че Роман Палеолог е бил син на севата Георги Палеолог и Анна Дукина, и го идентифицира с неназования по име дука на Солун, за когото се разказва в сатиричния диалог Томарион. Тезата на Лоран обаче по-късно е отхвърлена поради хронологични разминавания – знае се, че бракът между Георги Палеолог и Анна Дукина е сключен в края на 1080 г. или началото на 1081 г., което би означавало, че ако е техен син, то Роман Палеолог би трябвало да е роден през 80-те години на XI век и следователно през 1094 г. би бил прекалено млад, за да участва на такова важно събитие като Влахернския синод, а и всички деца на Георги Палеолог и Анна Дукина са били удостоени с титлата севаст, с каквато Роман не споменат в регистъра на синода. Освен това по-късни сведения позволяват дукът на Солун от Тимарион да бъде идентифициран с друг от синовете на севаста Георги и Анна Дукина.

Поради тази причина се приема, че Роман Палеолог всъщност е син на протоновилисима Георги Палеолог, който също е присъствал на Влахернския събор и който според френските изследователи Жан-Пол Шейне и Жан-Франсоа Вание най-вероятно е син на неизвестен брат на Никифор Палеолог и е първи братовчед по бащина линия на севаста Георги Палеолог.

Родословие

Бележки

Източници 
 
 
 

Палеолози